Caroline Sagot Duvauroux (1952- ), poète française ;
 Charles-Paul Sagot du Vauroux (1857-1937), prélat français, évêque d'Agen au  ;
 Dominique Sagot-Duvauroux (1958- ), économiste français, professeur à l'université d'Angers ;
 Jean Sagot-Duvauroux (1896-1972), réalisateur français, connu sous le pseudonyme de Louis Valray ;
 Jean-Louis Sagot-Duvauroux (1950- ), philosophe et dramaturge français ;
 Louis-Ernest Sagot-Duvauroux (1861-1934), officier de marine vice-amiral français.

Voir aussi